Elaia Torrontegui – ex taekwondoka spagnola
 Herri Torrontegui – pilota motociclistico spagnolo
 José Antonio Torrontegui – attore cinematografico, musicista e regista di tango argentino meglio noto come Juan Carlos Thorry
 Miguel López Torrontegui – calciatore spagnolo